Konradsfelde ist der Name folgender Ortschaften:

 Linarczyk (ehemals Konradsfelde im Landkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen; siehe Grudziądz (Landgemeinde)
 Rogowszczyzna (ehemals Konradsfelde im Landkreis Treuburg, Ostpreußen), Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen; siehe Świętajno (Powiat Olecki)